Der SV Rot-Weiß Hasborn-Dautweiler ist ein Fußballverein aus dem Ortsteil Hasborn-Dautweiler in der saarländischen Gemeinde Tholey. Der Verein spielt seit der Saison 2019/20 in der Saarlandliga.

Geschichte 
Der Verein wurde 1920 gegründet. Lange Zeit spielte der Verein in unteren Spielklassen. Erst 1964 schaffte man den Aufstieg in die 1. Amateurliga, damals die dritthöchste Spielklasse.

1975/76 qualifizierte sich der Verein nach einem 3:1-Sieg über den VfL Neuwied für die 2. Hauptrunde des DFB-Pokals, unterlag Borussia Mönchengladbach allerdings mit 0:3. 5.000 Zuschauer sahen das Duell zwischen dem damaligen amtierenden deutschen Meister und dem Amateurligisten. Davon begleiteten rund 1.000 Zuschauer ihre Mannschaft aus dem Saarland zum Bökelberg.

Im Jahr 1981 stieg Rot-Weiß Hasborn erstmals in die Oberliga Südwest auf. Seit dieser Zeit pendelt der Verein zwischen der Verbandsliga Saar (seit der Saison 2009/10 Saarlandliga) und der Oberliga Südwest.

1991 und 2007 gewann der SV Hasborn den Saarlandpokal und qualifizierte sich erneut für den DFB-Pokal.

Im Wettbewerb 1991/92 setzte man sich in der ersten Hauptrunde mit 3:2 beim sächsischen Vertreter SpVgg Zschopau durch. Es folgte ein 1:1 gegen den Zweitligisten VfL Osnabrück, den man im Elfmeterschießen 5:4 bezwingen konnte, bevor in Runde drei das Aus gegen den Freiburger FC kam. In der Pokalsaison 2007/08 verlor der SV Hasborn in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals vor 4.500 Zuschauern gegen den Bundesligisten Hansa Rostock mit 0:8.

In der Saison 2010/11 stieg der SV Hasborn aus der Oberliga Südwest ab und spielte in den Saisons 2011/12 bis 2017/18 in der Saarlandliga. Dort stieg der SV Hasborn mit 37 Punkten in die Verbandsliga Nordost ab und schaffte als Meister den direkten Wiederaufstieg in die höchste saarländische Spielklasse.

Bekannte Spieler und Trainer 
 Björn Tarillon
 Patrick Bick
 Wolfgang Scherer
 Rudi Lesch
 Gerd Warken
 Philipp Wollscheid
 Bernd Rohrbacher
 Martin Dausch

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele im 5.000 Zuschauer fassenden „Waldstadion“ aus, das im Tholeyer Ortsteil Hasborn-Dautweiler liegt.

Statistik

Weblinks 
 Offizielle Vereinsseite

Hasborn-Dautweiler
Hasborn-Dautweiler
Sportverein (Tholey)
Gegründet 1920